Селище міського типу:
 Миропіль — селище міського типу, Житомирська область, Романівський районСела:
 Миропіль — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Миропіль — Кіровоградська область, Маловисківський район

Залізнична станція:
 Миропіль — проміжна залізнична станція Козятинської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці